Raštani su naseljeno mjesto u gradu Mostaru, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Šport 

 FK Mladost Raštani, bivši nogometni klub

Izvori 

Naselja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
Mostar